FK Jonava (Futbolo klubas "Jonava") je profesionalni nogometni klub iz Jonava u Litvi. Natječe se u A ligi.

Povijest 
Osnovan je 1991. godine.

U elitnom razredu je od 2016. godine.

Uspjesi 
Pirma lyga (D2) 
prvak (4): 1992./1993., 1998./1999., 2012., 2015.

Sezoni

Boje kluba 
 bijela plava crna

Stadion 
Jonava domaće utakmice igra na Jonavos centrinis stadionas, čiji je kapacitet 1.400 sjedećih mjesta.

Značajni igrači 
  	Laurynas Stonkus

Treneri 
  Vitalijus Stankevičius do (2015.) 
  Marius Bezykornovas (2015.)
  Robertas Poškus (2016.)
  Donatas Vencevičius (2016. — 2017.)
  Mindaugas Čepas (2017.)
  Felipe Ribeiro (2018.)
  Darius Gvildys (2018.)
  Artūras Ramoška (2018.)
  Eisvinas Utyra (2019.-2022.)
  Jevhen Lutsenko, (2022.)

Izvori

Vanjske poveznice 
 Oficialna FK Jonava str.

Jonava